Башта — фамилия. Известные носители:
 Башта, Анна Витальевна (род. 1996) — российская фехтовальщица.
 Башта, Владимир Владимирович (род. 1970) — российский кинооператор.
 Башта, Трифон Максимович (1904—1987) — советский учёный, профессор.